Afdrift har flere betydninger:

Afdrift (skovbrug): Fældning af en hugstmoden bevoksning.
Afdrift (sejlads): Et skibs afvigelse fra den planlagte kurs.